De 10 kilometer open water voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op donderdag 5 augustus 2021 in het Odaiba Marine Park in Tokio. Regerend olympisch kampioen was Ferry Weertman uit Nederland. Het goud werd gewonnen door Florian Wellbrock uit Duitsland die de Hongaar Kristóf Rasovszky en de Italiaan Gregorio Paltrinieri voor bleef.

Uitslag 
De wedstrijd ging van start om 6:30 uur lokale tijd (23:30 uur Midden-Europese Zomertijd).

Bronvermelding 
  Uitslag
  Marathon Swimming - Results

Mannen open water